Пало — многозначный термин.

Топоним 
 Пало — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Пало — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.

Фамилия 
 Пало, Давор (род. 1985) — датский шахматист.

См. также 
 Палло